José Gusmão ist der Name folgender Personen:

* José Gusmão (Unabhängigkeitskämpfer) († 2022), osttimoresischer Unabhängigkeitskämpfer
 José Guilherme Figueiredo Nobre de Gusmão (* 1976), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker 
 Joaquim José Gusmão dos Reis Martins, osttimoresischer Politiker